R10 puede referirse a:
 Barrio R10, uno de los sectores de la ciudad de Cabimas estado Zulia (Venezuela).
 R10, en las frases R (riesgos al trabajar con sustancias peligrosas) quiere decir Inflamable.
 Audi R10 TDI, un coche de carreras que ha ganado varias veces las 24 horas de Lemans.

Como acrónimo:
 Ronaldinho, futbolista brasileño.
 Rosa Díez, política española, líder del partido Unión Progreso y Democracia.